Bim bum bam – programma televisivo di genere varietà in onda su Rai 2 nel 1976
 Bim bum bam – programma televisivo per ragazzi in onda su Italia 1 dal 1981 al 2002
 Bim bum bam – film di Aurelio Chiesa del 1981
 Bim bum bam – singolo del gruppo musicale rovere del 2021
 Bim bum bam, detta anche Pari o dispari – conta di bambini